Бего́ния () — род растений семейства Бегониевые. Род включает около 1600 видов.

Название 
Род назван в честь интенданта французского флота и колоний Мишеля Бегона (1638—1710).

Ботаническое описание 

    
Среди бегоний встречаются однолетние и многолетние травы, кустарники (изредка лазающие) или полукустарники с ползучим или клубневидно утолщённым корневищем, иногда с клубнем. Листья, как правило, асимметричные, часто красивой окраски (особенно у культурных видов). Цветки неправильные, однополые, однодомные. Листочки околоцветника неравные, ярко окрашенные; плод — коробочка. Высота 30-40см

Размножение 
Бегонии размножаются:

 черенками (верхушечными, стеблевыми) — подходит для растений, у которых есть стебель;
 клубнями — применим только для клубневых сортов бегонии;
 делением куста — отличный способ во время пересадки растения;
 воздушными отводками — идеально подходит для вьющихся ампельных сортов;
 семенами — для долго цветущих видов;
 листом — эффективный метод для получения нескольких отростков из одного листка.

Уход 

Для бегоний наиболее благоприятна температура 13—22 °C, однако необходимо поддерживать стабильный уровень влажности воздуха — не менее 60 %. Особенности сезонного содержания обусловлены природой каждого вида. Кустовидные и травянистые бегонии с надземными или подземными корневищами находятся с октября по февраль в состоянии покоя. Клубневые бегонии переводят в состояние покоя, сокращая полив и срезая увядшие побеги. Можно хранить клубни этих растений в темноте при температуре 10—12 °C около двух месяцев. Бегонии лучше растут и развиваются в полутени. Эти растения поливают только после полного высыхания поверхности земляного кома. Чтобы обеспечить нужную влажность, горшок рекомендуется ставить во влажный торф или на поднос с водой, но так, чтобы горшок не был в воде. Для этого на поднос насыпают гальку или горшок ставят на перевёрнутое блюдце.
При избыточном увлажнении бегонии загнивают. В жаркие дни воздух вокруг бегонии опрыскивают, стараясь не попасть на листья. Растение пересаживают лишь в случае необходимости.

Происхождение и географическое распространение 

Род бегония — самый крупный и наиболее известный в семействе бегониевых, насчитывающий свыше 1000 видов.
Широко распространены бегонии в тропических влажных лесах, а также в горах на высоте 3000—4000 м над уровнем моря, реже в сухих местообитаниях тропических и субтропических районов.

Больше всего видов бегоний в Южной Америке, ареал которых на севере доходит до Мексики. В Азии бегонии произрастают в Восточных Гималаях, горных областях Индии, Южной Индии, на Малайском архипелаге и острове Шри-Ланка. В Африке бегонии тяготеют к её наиболее влажной западной части. Данные проведенных исследований показали, что существуют родственные связи между видами, обитающими в Африке и Америке. Существует даже мнение, что именно Африка явилась тем континентом, откуда в далёком прошлом бегонии распространились и в Азию, и в Америку. По числу произрастающих видов бегоний Африка занимает третье место в мире.

Использование в декоративном садоводстве

История садовой культуры 
Впервые бегонии были обнаружены и описаны французским ботаником и монахом Шарлем Плюмье, который принимал участие в научной экспедиции, организованной в 1687 году Мишелем Бегоном на Антильские острова для сбора растений. Совершая научную экспедицию в Вест-Индию, Ш. Плюмье нашёл шесть видов растений, которые нельзя было отнести ни к одному известному в ту пору роду. В 1690 году новый род Ш. Плюмье назвал «бегония» — в честь своего патрона и друга Мишеля Бегона. После возвращения из экспедиции на основании полученного материала Шарль Плюмье опубликовал книгу «Описание растений Америки с их рисунками».
В декоративном садоводстве как лиственно-декоративные и красиво-цветущие растения широкое распространение получили около 125 видов и их гибридов. Обогащению ассортимента послужила значительная работа по гибридизации и селекции бегонии, которая была развёрнута начиная со второй половины XIX века.
В 1856 году в Ассаме (Индия) была найдена бегония королевская () с серебристо-коричневыми листьями. В горах Южной Америки (Андах) натуралисты обнаружили клубневые бегонии — в 1864 году бегонию боливийскую () (Боливия), в 1866 году — бегонию Вейча () (Перу), в 1866 г. — бегонию Пирса () (Перу, Боливия). Введение в культуру клубневых бегоний и использование их в последующих работах по гибридизации привело к получению большой группы крупноцветущих бегоний.

Сегодня существуют тысячи гибридных форм и сортов бегоний. Наибольшей известностью пользуются сорта, выведенные в Бельгии.

Декоративное применение 
Бегония — одно из самых популярных декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений. В цветоводстве бегонии с одинаковым успехом используются в открытом и защищенном грунте. Большинство бегоний цветут всё лето, однако при создании им хороших условий они могут цвести и осенью, и зимой. Большинство бегоний используются как декоративно-лиственные и цветущие растения для озеленения жилых помещений при создании композиций и в качестве одиночных комнатных растений. Используются также в ампельной комнатной культуре, в зимних садах, в подвесных корзинках, кашпо. Бегонию вьюнковую () можно использовать для декорирования трельяжей, стен, окон и как почвопокровное растение. Бегонии всегда применялись при оформлении интерьера в романтическом стиле. Прекрасные офисные растения.

В качестве однолетников открытого грунта используются два вида: бегония вечноцветущая () и бегония клубневая ( син. ). Бегония вечноцветущая используется во всех видах цветников, включая ковровые. Бегония клубневая используется для озеленения балконов, в контейнерах на верандах и закрытых двориках, а также в цветниках.

Болезни 
 Мучнистая роса
 Серая гниль
 Бактериальная пятнистость
 Кольцевая пятнистость

Вредители 
 Ложнощитовка мягкая
 Тля оранжерейная
 Белокрылка оранжерейная
 Трипс тепличный
 Галловая нематода
 Листовая нематода

Садовая классификация 
В декоративном садоводстве пока нет устоявшейся общепринятой классификации бегоний, поэтому в специальной литературе можно встретить различные условные варианты их деления на группы. Так, некоторые специалисты выделяют только две основные садовые группы форм и сортов бегоний, исходя из их биологических особенностей и способов применения — лиственно-декоративные и красивоцветущие. Другие — подразделяют бегонии на три группы в зависимости от характера подземной части: корневищные, клубневые и с мочковатыми корнями (или с поверхностной корневой системой). Встречается также и иное название этих трёх групп: декоративно-лиственные, клубневые и кустовидные.

В последнее время, в зависимости от морфологических особенностей побегов и характера роста растений, среди бегоний выделяют 4 группы:
 кустовидные бегонии с прямостоячими бамбукоподобными побегами;
 виды бегоний с толстыми корневищными побегами, лежащими на земле (или полегающими);
 бегонии с ползучими или поникающими тонкими гибкими побегами;
 виды бегоний — родоначальники гибридных красивоцветущих форм.

В популярной книге профессора, доктора сельскохозяйственных наук В. В. Воронцова «Комнатные растения. Новое руководство по уходу» приводится следующая условная классификация бегоний:
 клубневые;
 кустарниковые;
 красивоцветущие (с обильными яркими цветками);
 декоративно-лиственные (с красиво окрашенными листьями).

По способу использования бегоний в комнатном цветоводстве существует особая классификация:
 декоративноцветущие горшечные бегонии;
 декоративнолиственные комнатные бегонии;
 декоративноцветущие комнатные бегонии

Всё многообразие форм клубневой бегонии делится на садовые группы. Входящие в них старые сорта различаются в основном колерами, а современные зарегистрированы сортосериями или отдельными сортами. Цветовая гамма включает 7 основных окрасок: белая, жёлтая, шарлаховая, медная, оранжевая, лососёвая, розовая, тёмно-красная. С конца XX века большую популярность приобрели сортосерии селекции Бенари (Германия) — Нонстоп, Орнамент, Пин Ап.

 Крупноцветковые махровые. Самая популярная промышленная группа. Диаметр цветков достигает 12—15 см. Полная колористическая гамма.
 Пикоте (от фр picotee — испещрённый). Крупноцветковые махровые бегонии с испещрёнными и окаймлёнными лепестками. Они бывают белые, жёлтые и светло-розовые, все с узкой розовой каймой.
 Фимбриата (лат. fimriata — бахромчатый) Крупные цветки — гвоздиковидные, с сильно изрезанными краями лепестков. Культивары всех основных окрасок.
 Мелкоцветковые Пендула (лат. pendula — висячий). Побеги ампельные, длинные, разветвлённые. Листья мелкие, цветки узкие. Полная колористическая гамма.
 Крупноцветковые Пендула. Довольно крупные махровые цветки, по форме и окраске схожие с кустовыми крупноцветковыми. Среди новейших культиваров — популярная сортосерия Иллюминейшн с цветками диаметром 6—8 см и очень длинными побегами.
 Максима. Компактные кусты с хорошим нижним ветвлением, цветки среднего размера, махровые, но очень обильные. В ассортименте — все окраски.
 Бертини Компакта. Кусты низкие, компактные, цветки среднего размера, разной махровости. Наиболее популярны красно-оранжевые культивары, но есть также белые, жёлтые, розовые.
 Криспа Маргината (лат. crispa marginata — с курчавыми краями). Цветки простые, белые или жёлтые, с курчавящейся красной каймой на волнистых лепестках, центр жёлтый.

Ботаническая классификация 

Род включает около 1600 видов.

Некоторые из них:
 Бегония зимующая (Begonia hiemalis)
 Begonia aconitifolia
 Begonia albopicta
 Begonia amarela
 Begonia annulata
 Begonia bowerae
 Begonia corallina
 Begonia cubensis
 Begonia dichroa
 Begonia exotica
 Begonia grandis
 Begonia hirtella
 Begonia jairii
 Begonia lucerna corralina
 Begonia maculata
 Begonia masoniana
 Begonia minor
 Begonia naumoniensis
 Begonia odorata
 Begonia pustulata
 Begonia rex
 Begonia ricinifolia
 Begonia shasta
 Begonia thelmae
 Begonia ulmifolia
 Begonia vellosiana
 Begonia wollnyi
 Begonia wrightiana
 Begonia ×tuberhybrida
 Begonia-Elatior-Hybrids
 Begonia-Semperflorens-Hybrids

В астрономии 
В честь бегонии назван астероид (943) Бегония, открытый в 1920 году.

Примечания

Литература 

 
 
 Большая советская энциклопедия

Ссылки 

 Всё о бегонии // avflower.com 
 Бегонии // Энциклопедия комнатных растений rus.gflora.com
 Комнатные растения: Бегония // floral-carnival.ru
 Бегония: Информация о растении] // vseozvetah.com
 Виды бегоний, секреты ухода за бегониями // begonia-flower.''ru

Бегониевые
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей